YPF (аббревиатура от Yacimientos Petrolíferos Fiscales, букв. «казённые нефтяные месторождения») — аргентинская нефтегазовая компания, контролируемая правительством Аргентины.

С 1999 по 2012 год контролировалась испанской компанией Repsol. В 2012 году контрольный пакет акций (51 %) был национализирован правительством Кристины Фернандес де Киршнер. Является крупнейшей компанией Аргентины, а также 9-ой крупнейшей нефтегазовой компанией Латинской Америки.

История 
История добычи нефти в Аргентине начинается с 1907 года, когда близ города Комодоро-Ривадавия в провинции Чубут на юге Аргентины были обнаружены крупные месторождения. 3 июня 1922 года была создана первая в мире полностью государственная нефтедобывающая компания YPF. Её основателями стали президент Аргентины Иполито Иригойен и генерал , который стал первым директором компании. Уже в первый год работы компания добыла 2,2 млн баррелей нефти, что составило около четверти потребления нефти в Аргентине, а также три четверти нефти, добываемой в Аргентине. В 1923 году в США был куплен первый танкер компании, а контракты, подписанные с Bethlehem Steel, позволили начать производство бензина и керосина. Рядом с месторождениями компании YPF начали возникать города, такие как Калета-Оливия в провинции Санта-Крус, Пласа-Уинкуль () в провинции Неукен и Хенераль-Москони в провинции Сальта.

Первый нефтеперерабатывающий завод YPF был открыт в декабре 1925 года в Энсенаде; на то время он был десятым крупнейшим в мире. Это дало толчок к попыткам национализировать все запасы нефти в Аргентине, принадлежавшие иностранным компаниям, в первую очередь Standard Oil, а также Royal Dutch Shell и Esso. В конце декабря 1929 года был основан Институт нефти (Instituto del Petróleo), который возглавил Рикардо Рохас (Ricardo Rojas). К этому времени добыча нефти компанией YPF достигла 5,5 млн баррелей, однако доля компании сократилась до 58 %, поскольку добыча нефти конкурентами возросла ещё больше. Пытаясь вытеснить американские и британские компании с рынка Аргентины, Москони в 1930 году предложил заключить договор с «Амторгом» на импорт нефти из СССР и провести национализацию запасов нефти, однако военный переворот 6 сентября 1930 года не дал ему осуществить эти планы. Хотя этот переворот был осуществлён при поддержке Standard Oil, развитие YPF продолжалось. К 1945 году добыча достигла 15 млн баррелей, что составило 67 % от всей добываемой в Аргентине нефти, через десять лет — 25 млн баррелей (84 %). Увеличение доли YPF было вызвано сокращением добычи конкурирующими компаниями, при этом потребление нефти быстро возрастало, доля импортной нефти достигла 60 %. Хуан Перон планировал решить эту проблему путём создания совместного предприятия YPF и Standard Oil of California, что позволило бы увеличить добычу нефти более, чем вдвое, однако этому плану помешало свержение Перона в сентябре 1955 года.

Новый президент Аргентины Артуро Фрондиси допустил на нефтяной рынок страны новые зарубежные компании, преимущественно американские. Они заключали с YPF контракты, согласно которым эти компании получали 40 % прибыли от новых месторождений, остальное получала YPF; всего было заключено 13 таких контрактов. К 1962 году добыча нефти компанией YPF достигла 65 млн баррелей, а в целом в Аргентине добывалось 98 млн баррелей, импорт нефти сократился до одной шестой от потребления. В 1963 году президентом Артуро Ильиа большинство этих контрактов было расторгнуто, осталась лишь компания Amoco; было уплачено 50 млн долларов неустойки. Открытие в 1965 году новых месторождений нефти и газа, Пуэсто Эрнандес, позволило YPF к 1968 году довести уровень добычи до 95 млн баррелей. К 1977 году уровень добычи нефти достиг 118 млн баррелей, компании YPF принадлежало 7 нефтеперерабатывающих заводов и сеть из трёх тысяч заправок. Однако начиная с 1973 года положение компании начало ухудшаться, к власти в Аргентине вернулся Хуан Перон, враждебно относившийся к монополии YPF на рынке нефтепродуктов, также это совпало с резким ростом цен на нефть (а Аргентина оставалась её импортёром). Начиная с 1975 года компания завершала год с убытком, поскольку правительство сдерживало рост цен на нефтепродукты и YPF облагалась налогом по высокой ставке; 1981 году долг компании достиг 4,1 млрд долларов. Проблем компании YPF добавило и банкротство нескольких крупных государственных компаний, которые не оплатили поставленные нефтепродукты, а также коррумпированность и некомпетентность нового руководства, в частности генерала , директора компании с 1981 года. 1983 год YPF закончила с убытком в 6 млрд долларов.

Несмотря на трудности, в 1992 году компания YPF заняла 365-е место среди крупнейших мира, имея оборот в 4 млрд долларов. В этом году под руководством нового директора (с 1990 года), Хосе Эстенссоро (José Estenssoro), началась реорганизация компании с целью подготовки к приватизации. 28 июня 1993 года было проведено первичное размещение акций YPF на Нью-Йоркской фондовой бирже на сумму в 3 млрд долларов, что составило 45 % от стоимости компании. В ходе реорганизации численность сотрудников компании была сокращена с 52 тысяч до 10 600, ряд неосновных подразделений был выделен в самостоятельные компании, 1 млрд долларов чистого убытка в 1991 году сменился миллиардом чистой прибыли в 1993 году. В 1995 году была куплена техасская компания Maxus Energy Corporation за 740 млн долларов. В мае того же года Эстенссоро погиб в авиакатастрофе в Эквадоре, где находилось большинство скважин Maxus. Его политику больших инвестиций в расширение производства продолжил Нелльс Леон (Nells León). К 1998 году добыча нефти достигла 190 млн баррелей, из них 32 млн приходилось на Maxus.

В 1998 году испанская транснациональная корпорация Repsol S.A. за 2 млрд долларов приобрела 14,9 % акций YPF, в 1999 году — ещё 85 % за 13 млрд, таким образом получив полный контроль над аргентинской компанией и заняв 7-е место среди крупнейших нефтедобывающих компаний мира. Объединённая компания стала называться Repsol YPF, на YPF приходилось 40 % запасов нефти и более 50 % добычи. В 2001 году YPF была объединена с аргентинской компанией Astra, принадлежавшей Repsol. В 2007 году Grupo Petersen, собственность семьи Эскенази из Буэнос-Айреса, приобрела 15 % акций YPF, в 2011 году — ещё 10 %. У Repsol на этот момент оставалось 58 %, аргентинское правительство сохраняло «золотую акцию».

В 2011 году дефицит торгового баланса Аргентины по энергоносителям достиг 3 млрд долларов, что, в частности, было вызвано низкими инвестициями Repsol в расширение деятельности YPF в Аргентине. Поэтому правительством Кристины Киршнер было принято решение о . Это решение резко ухудшило отношения как с Repsol, так и с Испанией. Тем не менее, национализация состоялась в 2012 году: 26 апреля этот проект был одобрен Сенатом Аргентины, 4 мая — Палатой депутатов, 5 мая, после подписания президентом Аргентины, стал законом. Repsol потребовал компенсации в 10,5 млрд долларов за 57 % акций YPF, аргентинское правительство сочло эту сумму завышенной. 25 февраля 2014 года было достигнуто соглашение, что Repsol в качестве компенсации за 51 % акций YPF получит аргентинские государственные облигации на сумму 5 млрд долларов. Позже Repsol через Morgan Stanley продала оставшиеся акции YPF за 1,3 млрд долларов.

В 2013 году YPF и Chevron подписали соглашение о совместной разработке сланцевого газа и сланцевой нефти на сланцевой формации  (букв. «мёртвая корова»); эта формация считается одним из крупнейших сланцевых резервуаров углеводородов в Западном полушарии. Всего запасы сланцевого газа в Аргентине оцениваются в 774 трлн кубических футов (22 трлн м³), и основное его количество находится в «Вака Муэрта».

В 2016 году дочерняя компания в США Maxus заявила о своём банкротстве, соответственно, YPF прекратила свою деятельность в Северной Америке (штате Миссисипи и Мексиканском заливе у побережья Луизианы). Этот год компания YPF завершила с крупным убытком (более 28 млрд песо), что было вызвано рядом факторов: девальвация песо при государственном регулировании цен на нефтепродукты и природный газ, рост себестоимости добычи из-за истощения запасов на старых месторождениях, переоценка активов и другие.

Собственники и руководство 
Крупнейшим акционером компании является министерство экономики и финансов Аргентины (51 %), 8 % принадлежит Lazard Asset Management LLC, 5 % — мексиканскому миллиардеру Карлосу Слиму, остальные акции находятся в свободном обращении.

 Пабло Херардо Гонсалес (Pablo Gerardo González) — председатель правления YPF с февраля 2021 года. До этого его карьера проходила на госслужбе в провинции Санта-Крус, в частности с 2019 по 2021 год был депутатом от этой провинции, с 2015 по 2019 год — вице-губернатором.
 Серхио Пабло Антонио Аффронти (Sergio Pablo Antonio Affronti) — главный исполнительный директор (CEO) YPF с апреля 2020 года; в компании с 1993 года.

Деятельность 
YPF является крупнейшей энергетической компанией Аргентины, осуществляя добычу, транспортировку, переработку и распределение нефти и природного газа. Деятельность компании в основном осуществляется в Аргентине, которая занимает второе место в Центральной и Южной Америке по запасам природного газа и четвёртое по запасам нефти. В 2016 году выручка от экспорта составила 12,2 % (в 2015 году — 7,9 %, в 2014 году — 17,1 %). Компания полностью или частично контролирует 110 месторождений нефти и газа в Аргентине, на неё приходится 49,9 % добычи нефти и 43 % добычи природного газа. Доказанные запасы нефти на 2020 год составляют 483 млн баррелей, газа — 2,11 трлн кубических футов (61 млрд м³), в сумме — 922 млн баррелей в нефтяном эквиваленте. В 2016 году производство нефти составило 76 млн баррелей, сжиженного газа — 13 млн баррелей, природного газа — 394 млрд кубических футов (12 млрд м³), в сумме — 159 млн баррелей в нефтяном эквиваленте (в 2015 году — 210 млн, в 2014 году — 204 млн).

Подразделение переработки нефти включает три нефтеперерабатывающих завода общей производительностью 116 млн баррелей в год, ещё один завод производительностью 9,5 млн баррелей находится в совместной собственности с Petrobras Energía S.A. Под торговой маркой YPF работают более полутора тысяч бензозаправок (35 % от общего числа заправок в Аргентине), 110 из них находятся в собственности компании.

На рынке природного газа в Аргентине компания занимает долю в 34 %, его объём продаж в 2016 году составил 13,2 млн м³. Также YPF является совладельцем четырёх электростанций общей мощностью 1,622 ГВт (Тукуман, Сан-Мигель-де-Тукуман, Док Суд и Фило Морадо), ещё 3 электростанции находятся на стадии строительства или проектирования (Лос-Пералес, Чиуидо де ла Сьерра-Негра и Пласа-Уинкуль).

В Аргентине добыча нефти и газа ведётся в провинциях Неукен, Рио-Негро, Мендоса, Чубут, Санта-Крус, Огненная Земля.

Помимо Аргентины компания YPF осуществляет деятельность в Чили, Колумбия и Эквадор, где есть совместные проекты с местными компаниями на стадии геологоразведки.

Компания YPF в списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 в 2016 году заняла 749-е место, в том числе 520-е по обороту, 840-е по активам, 1153-е по чистой прибыли и 1361-е по рыночной капитализации.

См. также 
 Enarsa
 Pluspetrol
 Bridas

Примечания

Ссылки 
 YPF S. A. на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам
 YPF в проекте Gutenberg

Нефтегазовые компании Аргентины